Ireby – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Ireby – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)